Country kan syfta på:

Countrymusik – en samlingsterm för flera musikgenrer med ursprung i folkmusiken i Sydstaterna i USA och i Appalacherna
Country (film) – en film från 1984 med Jessica Lange och Sam Shepard
Country (radioprogram) – ett radioprogram med Kalle Oldby
HK Country – en svensk handbollsklubb